Cass Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cass Township (Illinois)
 Cass Township (Clay County, Indiana)
 Cass Township (Dubois County, Indiana)
 Cass Township (Greene County, Indiana)
 Cass Township (LaPorte County, Indiana)
 Cass Township (Ohio County, Indiana)
 Cass Township (Pulaski County, Indiana)
 Cass Township (Sullivan County, Indiana)
 Cass Township (White County, Indiana)
 Cass Township (Boone County, Iowa)
 Cass Township (Cass County, Iowa)
 Cass Township (Cedar County, Iowa)
 Cass Township (Clayton County, Iowa)
 Cass Township (Guthrie County, Iowa)
 Cass Township (Hamilton County, Iowa)
 Cass Township (Harrison County, Iowa)
 Cass Township (Jones County, Iowa)
 Cass Township (Shelby County, Iowa)
 Cass Township (Wapello County, Iowa)
 Cass Township (Douglas County, Missouri)
 Cass Township (Greene County, Missouri)
 Cass Township (Stone County, Missouri)
 Cass Township (Texas County, Missouri)
 Cass Township (Hancock County, Ohio)
 Cass Township (Muskingum County, Ohio)
 Cass Township (Richland County, Ohio)
 Cass Township (Oklahoma)
 Cass Township (Pennsylvania)